Краснода́рский трамва́й — трамвайная система на электрической тяге в административном центре Краснодарского края, городе Краснодаре.

Является крупнейшей и старейшей трамвайной системой на юге России. На сегодняшний день трамвайная сеть соединяет значительную часть микрорайонов с городским центром и, наравне с автобусом и троллейбусом, является основным видом общественного транспорта в Краснодаре.

История 
Первый трамвай в Екатеринодаре был пущен 23 декабря 1900 года. Екатеринодар стал семнадцатым трамвайным городом в Российской империи.

Самая первая трамвайная линия в Екатеринодаре была построена бельгийским акционерным обществом «Компания тяги и электричества». Первые трамвайные маршруты города проходили: по Красной ул. от городского сада до Новокузнечной ул., и по Екатерининской ул. (ныне ул. Мира) до вокзала. Первое трамвайное депо располагалось на Екатерининской ул., где сейчас находятся мастерские по ремонту подвижного состава.

В 1908 году началось строительство пригородной линии в станицу Пашковскую на бензомоторной тяге с 4 апреля 1912 по 1914 год, на электрической тяге с 14 декабря 1914 года, включена в систему городского трамвая в 1920 году, однако продолжала существовать относительно обособленной.

В апреле 1912 года начала работать трамвайная линия в станицу Пашковскую, которую построило «Первое русское товарищество моторно-электрического трамвая Екатеринодар — Пашковская». Первоначально линия обслуживалась вагонами с керосиновыми моторами. В 1914—1915 годах линия была электрифицирована.

2 июня 1920 года, с установлением в городе Советской власти компания, обслуживающая трамвайную сеть, была национализирована и объединена с водоэлектрической станцией в трест «Водэлтрам». В 1932 году трест получил название «Красэлтрам» и обрёл хозяйственную самостоятельность.

В 1930-е годы старый подвижной состав, состоявший из вагонов MAN, начали заменяться вагонами серии Х и М. В 1934—1938 годах на широкую колею была перешита большая часть городских трамвайных линий. Трамвайным маршрутам были присвоены номера, каждому маршруту присваивался определённый цвет. В 1938 году трест «Красэлтрам» был переименован в «Гортрамвай».

В годы Великой Отечественной войны трамвайная сеть сильно пострадала в результате бомбардировок, разбора рельсошпальной решётки немецкими оккупантами. При отступлении немецкие войска взорвали депо, вагоноремонтные мастерские и дизельную электростанцию.

После войны в восстановлении городского трамвая принимали участие жители города. Помимо восстановления довоенных путей, появились новые маршруты по улицам Калинина и Каляева, к мясокомбинату и камвольно-суконному комбинату. В 1948—1949 годах была перешита на широкую колею линия Пашковского трамвая, а в 1950 году перешили на широкую колею последний участок городской сети.

В 1950 году на базе «Гортрамвая» было образовано управление трамвая и троллейбуса, с 1 декабря ставшее Краснодарским трамвайно-троллейбусным трестом. С 1952 года трест стал называться Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением (КТТУ).

29 апреля 1960 года появились трамвайные линия по ул. Стасова, от Воронежской ул. до ул. Карла Либкнехта, фактически замкнувшая трамвайное кольцо вокруг Дубинки.

Началась масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры: вместо старых деревянных стали массово применяться железобетонные шпалы и продольно-цепная (скоростная) подвеска контактной сети, сварка и шлифовка рельсовых стыков с целью создания более мягкой езды вагонов.

13 февраля 1970 года открыто движение на новой линии к радиозаводу вдоль Московской ул. от ул. Островского до Солнечной ул.

В 1970-х годах стали внедряться автоматические стрелки, появился новый подвижной состав: вагоны модели 71-605 и Tatra T3SU. За короткий срок устаревшие двухосные трамваи были списаны.

30 июля 1981 года была продлена трамвайная линия в Комсомольский микрорайон до ул. Тюляева. В 1986 году в город было поставлено 37 новых вагонов модели 71-605 (КТМ-5М3).

5 декабря 1994 года заработала трамвайная линия в Юбилейный микрорайон вдоль проспекта Чекистов. 28 декабря 1998 года было соединено разворотное кольцо на Садовой ул. с веткой на ул. Красных Зорь по Садовому путепроводу над железной дорогой. В 2008 году разворотное кольцо было демонтировано.

В 2020 году по программе обновления подвижного состава было закуплено 87 вагонов серии 71-623 различных модификаций, 4 вагона серии 71-631, и один вагон серии 71-931 «Витязь».

31 марта 2022 года было открыто движение по новой линии протяжённостью 5,5 км на Московской ул. от Солнечной ул. до ул. Петра Метальникова.

Маршруты

Депо 
В городе действует 2 депо: Восточное и Западное.

Восточное депо 
Восточное депо открылось в 1912 году и стало обслуживать междугородную трамвайную линию, соединившую Краснодар со станицей Пашковской, сейчас это городской микрорайон. Предприятие работает с трамваями производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Всего на балансе депо 186 пассажирских вагонов, из них:

 65 единиц серии 71-605 (№ 300—353, 500—598 с «пробелами»),
 62 единиц серии 71-623-04 (№ 267—297, 355—387),
 20 единиц серии 71-623-02 (№ 247—266),
 11 единиц серии 71-608К (№ 226—236),
 10 единиц серии 71-605ТН,
 9 вагонов 71-619КТ (№ 237—245),
 4 единицы серии 71-631-03 (№ 202—205),
 2 единицы серии 71-605У,
 1 единица серии 71-619К (№ 495),
 1 единица серии 71-623-01 (№ 246),
 1 трёхсекционный низкопольный трамвай 71-931 «Витязь» (№ 201).

Маршруты, обслуживаемые Восточным трамвайным депо: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 22.

Западное депо 
Первая очередь Западного трамвайного депо была введена в строй в начале 1963 года. Это депо стало заменой Северному трамвайному парку, располагавшемуся в центре города.

Всего на балансе депо 169 пассажирских вагонов, из них:

 58 единиц серии Tatra T3SU,
 37 единиц серии Tatra T3SU КВР МРПС,
 25 единиц серии Tatra T3SU КВР ТРЗ,
 15 единиц серии Tatra T3SU КВР ТМЗ,
 29 единиц серии 71-623-04. (№ 165—199)
 5 единиц серии 71-407. (№ 160—164)
Маршруты, обслуживаемые Западным трамвайным депо: 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21.

Оплата проезда 
Со 2 июля 2022 года стоимость проезда в трамвае составляет 35 рублей. Оплатить проезд в краснодарском электротранспорте можно как наличными деньгами, так и с помощью транспортных и банковских карт.

Перспективы развития 
 С 2019 по 2022 годы в город поступило 102 вагона модели 71-623-04, произведенные Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Это обновление стало самым масштабным за последние 30 лет.
12 Сентября 2022 года было подписано концессионное соглашение между «Синара – ГТР Краснодар», администрацией Краснодара и Краснодарского края о развитии трамвайной сети в западной части города. Реализация проекта улучшит транспортную доступность развивающихся районов Краснодара, а также спортивного кластера «Город спорта» и строящегося Парка достижений.

Концессионное соглашение заключено на 25 лет, при этом строительные работы и закупки 100 единиц новых низкопольных трамваев завершат до конца 2026 года. Собственником построенных трамвайных путей и приобретенных вагонов будет администрация Краснодара.

В 2022-2026 годах будет проложено 36 км новых путей. Работы разделены на 4 этапа:

 строительство трамвайного узла на пересечении ул. Московской, ул. Островского, ул. Красных Зорь и ул. Крайней;
 строительство новой трамвайной линии от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня»;
 продление линии от «Немецкой деревни» до спорткомплекса «Баскет-Холл»;
 соединение западной ветки от «Баскет-Холла» с ул. Московской.

Также администрацией города по концессии проектируются следующие трамвайные линии:
 В микрорайон Гидростроителей от Трамвайной ул. до ул. Невкипелого протяжённостью 6,8 км;
В микрорайон в Восточно-Кругликовский от ул. Красных зорь до Домбайской ул. протяжённостью 9,5 км, с строительством Трамвайно-троллейбусном депо площадью 12,5 Га в п.Плодородный
По ул. Бершанской от ул. 8-го Марта до привокзальной площади международного аэропорта Краснодар протяжённостью 4,5 км;

Литература

Примечания

Комментарии

Ссылки 

 Официальный сайт КТТУ
 Трамваи Краснодара на сайте kubtransport.info
 Интерактивная карта маршрутов ТТУ
 
 «Долгий путь в Пашковскую». Статья из газеты «Кубанская правда» за 11—17 ноября 2002 года на сайте kubtransport.info
 Группа Западного трамвайного депо Вконтакте

Транспорт Краснодара
Трамвайные системы России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1900 году
Здания и сооружения, построенные в 1900 году в России
История Краснодарского края